Leonardo da Vinci – włoski malarz, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, geolog.
 "Leonardo da Vinci" – włoski turbinowy statek pasażerski armatora "Società di Navigazione Italia".
 „Leonardo da Vinci (S-510)” – włoski okręt podwodny
 Leonardo da Vinci – program, który kształtuje tzw. europejską przestrzeń edukacyjną w ramach Unii Europejskiej.

Zobacz też 
 Da Vinci – telewizyjny kanał naukowy
 DAVINCI+ – planowana misja do Wenus